Niwki (gromada w powiecie strzeleckim)
 Niwki (gromada w powiecie zawierciańskim)